L'esquí alpí és un esport que forma part del programa olímpic des dels Jocs Olímpics d'Hivern de 1936 realitzats a Garmisch-Partenkirchen (en aquells moments a l'Alemanya nazi i que avui en dia forma part d'Alemanya), edició en la qual es va diputar una prova de combinada alpina en categoria masculina i femenina. Entre 1948 i 1980 els resultats obtinguts en aquesta prova foren considerats vàlids per al Campionat del Món d'esquí alpí.

Els grans dominadors d'aquest esport són Àustria, Suïssa, França i Estats Units.

Programa

Medaller 

en cursiva: comitès nacionals desapareguts.

Medallistes més guardonats

Categoria masculina

Categoria femenina

Vegeu també 
 Campionat del Món d'esquí alpí
 Copa del Món d'esquí alpí

Enllaços externs 

  Cercador Olímpic
  www.sports-reference.com - Esquí alpí 
  FIS-Ski.com - Resultats olímpics
  Medallistes olímpics - Homes
  Medallistes olímpics - Dones